Дело — работа, занятие, действие не для развлечения; предпринимательство, коммерческое предприятие, бизнес; вопрос, требующий разрешения.

 Делопроизводство
 Дело — подборка документов, объединённых по какому-то признаку и хранящихся вместе. Папки с надписью «Дело» используются в делопроизводстве.

 Юриспруденция
 Дело — разбирательство по поводу какого-нибудь события (см.: Гражданское дело, Уголовное дело); совокупность документов по такому разбирательству.

 Военное дело
 Дело (устаревшее) — бой с участием бригад, полков, батальонов, рот (столкновение более крупных формирований называлось бой, сражение, битва).

 СМИ
 «Дело» () — ежемесячный журнал революционно-демократического направления, орган разночинного радикализма, издавался в Санкт-Петербурге в 1866—1888 годах.
 «Дело» () — двухнедельный научный и общественно-политический журнал меньшевиков-оборонцев. Издавался в Москве с августа 1916 года по январь 1917 года.
 «Діло» — ежедневное издание Галичины, выходила в 1880—1939 годах.
 «Дело» — ежедневная (с 2011 года — еженедельная) газета, выпускается с 2005 года на Украине.
 «Дело» — аналитический еженедельник, издавался в Санкт-Петербурге в 1995—2008 годах.

 Персоналии
 Дело, Николас (, 1797—1862) — французский специалист в области отиатрии.

 Литература и искусство
 «Дело» — пьеса А. В. Сухово-Кобылина.
 «Дело» — экранизация пьесы А. В. Сухово-Кобылина (режиссёры — Н. П. Акимов, Г. С. Казанский).
 «Дело» — экранизация пьесы А. В. Сухово-Кобылина (режиссёр — Л. А. Пчёлкин).
 «Дело» — фильм Алексея Германа-младшего.

См. также 
 Группа компаний «Дело»

Примечания